Liga Zbrojnej Neutralności (1780–1783)
 Liga Zbrojnej Neutralności (1800–1801)